

События 
 Консулы Тит Аврелий Фульв и Марк Азиний Атратин. Консул-суффект Яволен Приск.
 Домициан потерпел поражение от даков во главе с Децебалом.
 Неудачная попытка мятежа наместника Верхней Германии Антония Сатурнина. Мятеж легко подавлен.
Хань и Хунну:
 Крупная победа Бань Чао (32-102) над Хунну в Хами (Битва при Илошане). Император Хэ-ди санкционирует его действия и присылает подкрепления.

Скончались 
 Луций Антоний Сатурнин — римский государственный деятель, консул-суффект 82 года, поднявший мятеж против императора Домициана в 89 году, убит
 Поликарп I — епископ Византийский (71—89)
  — римский политический деятель, наместник Римской Британии (84—89)

См. также